Die Seeve ist ein 42,0 km langer, linker Nebenfluss der Elbe in Niedersachsen und Hamburg.

Einzelnachweise 

Seeve
!Zufluss